Wadena ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wadena (Indiana)
 Wadena (Iowa)
 Wadena (Minnesota)
 Wadena Township (Wadena County, Minnesota)

in Kanada:
 Wadena (Saskatchewan)

Sonstiges:
 USS Wadena, ein Dampfschiff der US-Marina im Ersten Weltkrieg